Того року турнір проводився вперше.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Жустін Енен з рахунком 6–3, 5–7, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2002
Proximus Diamond Games
Proximus Diamond Games